Татищево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Татищево — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Татищево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Татищево — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Татищево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
Татищево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
Татищево — посёлок в Дмитровском районе Московской области.
Татищево — деревня в Истринском районе Московской области.
Татищево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
Татищево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
Татищево — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
Татищево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Татищево — рабочий посёлок, административный центр Татищевского района Саратовской области.
 Татищево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Татищево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Татищево — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Татищево — село в Карталинском районе Челябинской области.

Другое 

 Татищево — железнодорожная станция Приволжской железной дороги в посёлке Татищево Саратовской области.
 Татищево — военный аэродром в Саратовской области.